Eugenia Grandet (Eugénie Grandet) è un romanzo di Honoré de Balzac da cui sono state tratte numerose trasposizioni cinematografiche o televisive:

Eugénie Grandet – film diretto da Émile Chautard e Victorin-Hippolyte Jasset (1910)
Eugenia Grandet – film diretto da Roberto Roberti (1918)
La commedia umana (The Conquering Power), è anche noto col titolo alternativo Eugenia Grandet – film diretto da Rex Ingram (1921)
Eugenia Grandet – film diretto da Mario Soldati (1947)
Eugenia Grandet – film diretto da Emilio Gómez Muriel (1953)
Eugénie Grandet – film TV diretto da Maurice Cazeneuve (1956)
Evgeniya Grande – film diretto da Sergei Alekseyev (1960)
Eugénie Grandet – film TV diretto da Jean-Daniel Verhaeghe (1994)
Eugénie Grandet – film diretto da Marc Dugain (2021)